Maria von Aragón (* 29. Juni 1482 in Córdoba; † 7. März 1517 in Lissabon) war eine Infantin von Aragón und Kastilien und als zweite Ehefrau Emanuel des Glücklichen von 1500 bis zu ihrem Tode Titularkönigin von Portugal.

Leben 
Maria war eine Tochter der katholischen Könige, also von Königin Isabella I. von Kastilien und König Ferdinand II. von Aragonien.

Sie hatte vier Geschwister, darunter Königin Johanna die Wahnsinnige von Kastilien und Prinzessin Katharina von Aragón, die Ehefrau König Heinrichs VIII. von England, deren vom Papst nicht sanktionierte Scheidung die Abspaltung der anglikanischen von der katholischen Kirche zur Folge hatte.

Vor ihr war bereits ihre ältere Schwester Isabella mit König Emanuel I. verheiratet worden. Diese starb aber 1498 nach der Geburt ihres ersten Sohnes. 1500 heiratete sie dann den Witwer ihrer Schwester, um die dynastischen Beziehungen zwischen den königlichen Familien Portugals und Spaniens aufrechtzuerhalten.

Nachkommen 
 Johann III. von Portugal (* 6. Juni 1502; † 11. Juni 1557)
 Isabella von Portugal (* 24. Oktober 1503; † 1. Mai 1539); ⚭ Kaiser Karl V.
 Beatriz von Portugal (* 31. Dezember 1504; † 8. Januar 1538); ⚭ Herzog Karl III. von Savoyen
 Ludwig (Luis) von Portugal, Herzog von Beja (* 3. März 1506; † 27. November 1555), Vater von António von Crato, der später vergeblich Ansprüche auf den portugiesischen Thron gelten machen sollte
 Ferdinand von Portugal, Herzog von Guarda und von Tancoso (* 5. Juni 1507; † 7. November 1534)
 Kardinal Alfons von Portugal (* 23. April 1509; † 16. April 1540)
 Maria von Portugal (* 1511; † 1513)
 Kardinal Heinrich, König von Portugal (* 31. Januar 1512; † 31. Januar 1580)
 Eduard (Duarte) von Portugal, vierter Herzog von Guimarães (* 7. September 1515; † 20. Oktober 1540); ⚭ Isabella (Isabel) von Braganza
 Anton (António) von Portugal (* 9. September 1516, als Kleinkind verstorben)

Vorfahren

Siehe auch 
 Liste der Königinnen Portugals
 Portugal unter dem Hause Avis

Literatur 
 Garrett Mattingly; Katharina von Aragon; W. Kohlhammer Verlag Stuttgart; 1962
 Joseph Perez; Ferdinand und Isabella – Spanien zur Zeit der katholischen Könige; Verlag Georg D.W. Callwey; München 1989; ISBN 3-7667-0923-2

Weblinks 

Isabella I. (Kastilien)
Ferdinand II. (Aragón)
Königin (Portugal)
Prinz (Spanien)
Familienmitglied des Hauses Trastámara
⚭Maria #Aragon #14821517
Spanier
Geboren 1482
Gestorben 1517
Frau